Alojz Bizjak je osebno ime več znanih Slovencev:  
 Alojz Bizjak (1907-1981), publicist
 Alojz Bizjak (1904-?), sadjar